Jenamy ist der Familienname folgender Personen:

 Gervasius Jenamy (1730–1806) österreichischer Jesuit
 Joseph Jenamy (1747–1819), österreichischer Kaufmann und Großhändler 
 Louise Victoire Jenamy (geborene Noverre; 1749–1812), österreichische Klaviervirtuosin 
 Wilhelm Jenamy (1726–1784), österreichischer Jesuit